Das Barcelona Ladies Open 2010 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Barcelona. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2010. Das Turnier fand vom 10. bis zum 17. April 2010 statt.

Zeitgleich fanden in Kopenhagen die e-Boks Danish Open 2010 statt, ebenfalls ein Turnier der International-Kategorie im Rahmen der WTA-Tour 2010.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Barcelona